Gabay ist der Familienname von:

 Avi Gabbay (* 1967), israelischer Politiker  
 Micha Gabay (* 1947), schwedischer Schauspieler 
 Yakir Gabay (* 1966), israelischer Geschäftsmann
 Yuval Gabay (* 1963), israelischstämmiger US-amerikanischer Schlagzeuger